Muslim () est un mot arabe désignant un pratiquant de la religion musulmane.

C'est le terme utilisé notamment en anglais et dans certaines transcriptions de l'arabe en français. En français, on utilise habituellement le terme musulman.

Prénom 
Muslim  peut également être un prénom.